CMN bezeichnet:
 den IATA-Code des Flughafens Casablanca
 die Chemins de fer des Montagnes Neuchâteloises, eine ehemalige, in die Transports Régionaux Neuchâtelois (TRN) integrierte, schweizerische Eisenbahngesellschaft
 einen Clarkschen melanozytären Nävuszellnävus, eine bräunliche Hautveränderung als potentiellen Vorläufer des malignen Melanoms
 die französische Werft Constructions Mécaniques de Normandie in Cherbourg
 den ehemaligen italienischen Automobilhersteller Costruzioni Meccaniche Nazionali
 common mode noise, siehe Gleichtaktstörung

cmn steht für:
 Hochchinesisch (ISO-639-3-Code)
 Mandarin (Sprache) (ISO-639-3-Code)

CMN